NBR — denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
TV NBR — Extinto canal de televisão do Brasil
National Board of Review — órgão regulador da atividade cinematográfica norte-americana

Desambiguações de siglas